«Почётный гражданин города Париж» () — звание, учреждённое в 2001 году и присваиваемое  за «борьбу за демократию, уважение прав человека и свободы».

Список почётных граждан Парижа (с 2001 года)

Неподдержанные кандидатуры

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 2001 году во Франции
Списки почётных граждан городов

Награды Франции
Награды, появившиеся в 2001 году